

Cinema 
 Cover – film del 2009 di Bill Duke

Musica 
 Cover – reinterpretazione o rifacimento di un brano musicale da parte di qualcuno che non ne è l'interprete originale
 Cover – album di Joan Wasser del 2009
 Cover – album di Tom Verlaine del 1984

Persone 
Franklin Cover – attore statunitense
Thomas M. Cover – professore e teorico dell'informazione statunitense

Pagine correlate 
Covers